Zamek Kazimierzowski w Opocznie
 Zamek Kazimierzowski w Przemyślu